Paul Hébert kan syfta på bland andra:

* Paul Hébert (1924–2017), kanadensisk skådespelare
 Paul Hébert (född 1971), kanadensisk musiker
 Paul Octave Hébert (1818–1880), amerikansk politiker